La Coupe des clubs champions européens 1956-1957 a vu la victoire du Real Madrid.

C'est le deuxième succès consécutif pour le Real dans cette compétition, qui garde ainsi son titre acquis en 1956.

22 équipes de 21 associations de football ont pris part à la compétition qui s'est terminée le  par la finale au stade Santiago-Bernabéu à Madrid.

Tour préliminaire 

|}

Huitièmes de finale 

|}

Quarts de finale 

|}

Demi-finales 

|}

Finale

Tableau final

Meilleurs buteurs 
 Statistiques officielles de l'UEFA

Notes et références 

Ligue des champions de l'UEFA
Football en 1956
Football en 1957
Football M1